Русанешти има више значења:

 Русанешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Русанешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Русанешти (Олт), општина у округу Олт у Румунији